Złote Spinacze – konkurs branży public relations zainicjowany w roku 2003 przez Związek Firm Public Relations. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do podmiotów, które realizują kampanie PR w Polsce. Nazwa "Złoty Spinacz" miała w zamyśle autorów spinać idee i poglądy. Do roku 2012 ogłoszenie zwycięzców odbywało się w ramach konferencji branżowej "PR Forum". Od kolejnego roku Gala stała się odrębnym wydarzeniem. Do jubileuszowej edycji konkursu Złote Spinacze, która odbyła się w roku 2022, wpłynęło 445 zgłoszeń w 35 kategoriach. Jury nagrodziło blisko co czwarty projekt, przyznając łącznie aż 100 nagród: 31 Złotych, 35 Srebrnych oraz 34 Brązowych Spinaczy.

Kategorie konkursowe 
Wśród kategorii głównych, w ramach których zgłaszane są projekty do konkursu „Złote Spinacze”, znajdują się:

 PR korporacyjny
 PR produktu
 Issue management oraz komunikacja kryzysowa
 Advocacy i Public Affairs
 Kampania społeczna
 PR pro bono
 Employee experience i komunikacja wewnętrzna
 Event komercyjny
 Event społeczny
 Launch produktu, usługi, firmy
 Sustainability i CSR
 PR miejsca, miasta, regionu
 Social media
 Business-to-busines PR
 PR finansowy i relacje inwestorskie
 Media relations

Oprócz kategorii głównych w ramach konkursu funkcjonują również kategorie specjalne i sektorowe.

Przypisy 

Konkursy